Fußball-Verbandsliga 2008/09 steht für:

 Fußball-Verbandsliga Südwest 2008/09
 Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 2008/09